Натуральне число 1384
 1384 рік до нашої ери
 1384 рік нашої ери